Konvergenciakritériumok (Európai Unió) – a maastrichti szerződés feltételei
Konvergenciakritériumok (matematika) – a matematikai analízis egyik fogalma